Emilio de Althaus Dartnell, en ocasiones citado como Emilio Althaus, (Lima, 26 de diciembre de 1875-París, 8 de diciembre de 1938) fue un diplomático peruano. Como oficial mayor de la cancillería se encargó interinamente de dicha cartera en dos oportunidades (1910-1911 y 1913-1914).

Biografía 

Sus padres fueron Emilio Althaus y Flores del Campo (político y diplomático) y María Luisa Dartnell Guisse. Su abuelo fue el barón Clemente Althaus von Hessen (1790-1836) y su bisabuelo Martin George Guisse, ambos militares que llegaron al Perú en tiempos de la guerra de la independencia. Tío suyo fue el poeta Clemente Althaus y Flores.

Estudió en la Universidad de San Marcos, donde se graduó de bachiller en Jurisprudencia (1898) y se recibió de abogado.

Ingresó al servicio diplomático, desempeñándose como adjunto en las legaciones acreditadas en Chile y Argentina. De vuelta en Lima, fue secretario del canciller Felipe de Osma. En 1900 pasó a la legación en Francia como segundo secretario y en 1905 a la de España como primer secretario.

En 1906 regresó a Lima y fue promovido al alto cargo de oficial mayor del ministerio. Como tal se encargó de la cancillería de manera interina, en dos oportunidades: de 1910 a 1911 (primer gobierno de Augusto B. Leguía), y de 1913 a 1914 (gobierno de Guillermo Billinghurst).

Fue miembro de la comisión que se ocupó del tratado de comercio entre Gran Bretaña y el Perú (1918).

Fue sucesivamente cónsul en París (1916), Londres (1920), Amberes (1921) y Nantes (1922). Por razones privadas se trasladó a Nueva York, y tiempo después retornó a ejercer el consulado en París (1938), donde falleció.

Árbol genealógico

Véase también 
 Ministro de Relaciones Exteriores del Perú

Referencias 

Nacidos en Lima
Fallecidos en París
Althaus (familia)
Abogados de Perú
Diplomáticos de Perú
Ministros de Relaciones Exteriores de Perú
Sanmarquinos (siglo XIX)
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos